Wereldkampioenschap voetbal, Anglicistische benaming hiervan. 
 FIFA-wereldbeker, de fysieke gouden beker.